Мино
 Мино, Шарлотта (1886—1979) — американская актриса немого кино.

Мино — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Мино — старофранцузская единица измерения объёма, равная 3 французским бушелям или 34 кубическим дециметрам.

Япония 
 Мино — историческая провинция в Японии
 Мино — город в провинции Гифу
 Мино — город в провинции Кагава, ныне включённый в состав города Миёто
 Мино — город в провинции Токусима
 Мино — город в провинции Осака
 Мино-гун, Хёго — старинный уезд префектуры Хёго
 Мино-гун, Симанэ — старинный уезд префектуры Симанэ
 Диалект мино — диалект юга провинции Гифу
 мино — японская порода собак
 мино — японский соломенный плащ
  — крепость в японских шахматах сёги